EAI est un sigle signifiant :
 électroacoustique improvisée, un genre musical ;
 Enterprise Application Integration (en français, intégration d'applications d'entreprise) ;
 École d'application de l'infanterie, une école militaire située à Draguignan ;
 Échange Afrique Insa, une association loi de 1901 composée d'élèves de l'INSA de Rennes ayant pour but d'aider les pays africains en voie de développement ; 
 Échange Automatique d’Informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.